USS T-3 je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS T-3 (SS-61) 
 USS T-3 (SF-3)

T-3